Жертвенный пфенниг ():

 конфессиональный налог;
 золотой жертвенный пфенниг (с 1342) — подушная подать, которую евреи Германии платили в Средние века королю.

Примечания 

Пфенниг